Селиванов, Евгений:
 Селиванов, Евгений Алексеевич (1945—2012) — советский и российский учёный-медик.
 Селиванов, Евгений Васильевич (1953) — советский самбист, Заслуженный тренер России.